Red Level peut désigner :

 Red Level, une ville du comté de Covington située dans l'État d'Alabama, aux États-Unis.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Chambers (Alabama).
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Montgomery (Alabama).
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Citrus en Floride.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Rusk au Texas.